Василий Бисярин:
 Бисярин, Василий Григорьевич (1893—1949) — советский партийный и государственный деятель, ответственный секретарь Уфимского губкома РКП(б)
 Бисярин, Василий Зиновьевич (1912—1969) — советский военный деятель, командующий войсками Прикарпатского военного округа